Klonowa – określenie jednego z ośrodków władzy państwowej w II RP

 W Polsce
 Klonowa – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Klonowa 
 Klonowa – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Rusinów 
 Klonowa – część wsi Koszary w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Sompolno
 Klonowa – gromada w powiecie sieradzkim

 Na Ukrainie
 Klonowa – wieś w rejonie nowogrodzkim

 Zobacz też
 Klonowa Góra
 Klonowa Wola